La Voz de Chile puede hacer referencia a:

La Voz de Chile, diario que circuló en Santiago durante 1862 y 1864;
La Voz de Chile, emisora radial que transmitió entre 1973 y 1990.